Fiat Bravo/Brava
 Fiat Bravo (2007)